Mastery může být:

 Mastery (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Mastery (album, Lancer) – album skupiny Lancer
 Mastery (album, British Theatre) – album skupiny British Theatre